Салседо има више значења:

 Салседо (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Салседо (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Салседо (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику